Евгений Иванович Дубровин: Дубровин, Евгений Иванович (род. 1929) — советский конструктор вооружений.
 Дубровин, Евгений Иванович (род. 1935) — советский хоккеист.